Львиноголо́вка — порода аквариумной «золотой рыбки» ( (Linnaeus, 1758).

Автор вахрушев лев

История происхождения 
В Китае при селекции оранд была выведена разновидность золотой рыбки у которой кроме наростов на голове отсутствует спинной плавник, толстое короткое тело и короткие раздвоенные хвостовые плавники. Эту разновидность новой породы и назвали «львиноголовка». В период с 17 по 18 века львиноголовки завозились из Китая в Японию. Японские селекционеры вывели более округлую форму рыбки с несколько изменённым хвостовым плавником и меньшими размерами тела.

Однако совершенные формы львиноголовок встречаются редко и поэтому рыбка относится к самым дорогим из пород. Были времена, когда эта разновидность золотой рыбки продавалась на вес золота.

В XIX веке эта разновидность золотой рыбки была приобретена Лейпцигским аквариумом и оттуда, более мелкие экземпляры, попали к любителям аквариумных рыб.

В конце XIX века львиноголовка была случайно завезена из Японии в Россию в качестве гибридной формы и, по-видимому (как сообщалось в прессе, и как указывал в своих книгах Н. Золотницкий), представляла собой помесь разновидностей ранчу и оранды.

Описание 
Тело рыбки имеет вздутую форму как у «драконова яйца», а голова покрыта несколько похожими на землянику садовую сорта «Виктория» наростами, придающими ей вид головы льва или буйвола. При этом наросты — при чрезмерном разрастании эпителия, очень нежны и имеют бархатистую поверхность. Хвост очень короткий, приподнятый кверху и иногда раздвоенный. Кроме наростов на голове — как у оранды, отсутствует спинной плавник, толстое короткое тело и короткие раздвоенные хвостовые плавники.

Окрас 
Тело львиноголовок покрыто крупной ярко-желто-лимонной чешуей, каждая чешуйка окаймлена красным ободком. Окраска головы ярко-красная, похожа на цвет спелого томата. Хвост и плавники совсем красные и/или с белыми краями.

Вариации 
 Голландская львиноголовка

См. также 
 Золотая рыбка
 Вуалехвост

Примечания

Литература 
 Н. Ф. Золотницкий (1851—1920) «Аквариум любителя»
 Fancy Goldfish: A Complete Guide to Care and Collecting" by Dr. Erik L. Johnson, D.V.M. and Richard E. Hess, Weatherhill, Shambala Publications, Inc., 2006. — ISBN 0-8348-0448-4
 «An Interpet Guide to Fancy Goldfish» by Dr. Chris Andrews, Interpet Publishing, 2002. — ISBN 1-902389-64-6

Ссылки 
 Львиноголовка и ранчу
 Львиноголовка. «Стандарт Американского общества золотых рыбок» США, 1988 год 

Аквариумные рыбы
Золотые рыбки